Всего в департамент Верхняя Сона входит 32 кантона, составляющих два округа.

См. также 
 Коммуны департамента Верхняя Сона
 Департамент Верхняя Сона

 
Списки кантонов Франции по департаментам